Výreček je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi puštíkovití:
 Margarobyas Olson & Suárez, 2008 – monotypický rod
 Margarobyas lawrencii – výreček kubánský
 Megascops Kaup, 1848
 Megascops albogularis – výreček bělohrdlý
 Megascops asio – výreček americký
 Megascops atricapilla – výreček černohlavý
 Megascops barbarus – výreček vousatý
 Megascops choliba – výreček brýlový
 Megascops clarkii – výreček Clarkův
 Megascops colombianus – výreček kolumbijský
 Megascops cooperi – výreček pacifický
 Megascops guatemalae – výreček guatemalský
 Megascops hoyi – výreček Hoyův
 Megascops ingens – výreček narezavělý
 Megascops kennicottii – výreček západní
 Megascops koepckeae – výreček Koepckové
 Megascops marshalli – výreček Marshallův
 Megascops nudipes – výreček antilský
 Megascops petersoni – výreček Petersonův
 Megascops roboratus – výreček peruánský
 Megascops sanctaecatarinae – výreček katarinský
 Megascops seductus – výreček colimský
 Megascops trichopsis – výreček hvízdavý
 Megascops watsonii – výreček Watsonův
 Mimizuku Hachisuka, 1934 – monotypický rod
 Mimizuku gurneyi – výreček obří
 Otus Pennant, 1769
 Otus alfredi – výreček floreský
 Otus alius – výreček nikobarský
 Otus angelinae – výreček jávský
 Otus bakkamoena – výreček indický
 Otus balli – výreček andamanský
 Otus beccarii – výreček Beccariův
 Otus brookii – výreček Brookeův
 Otus brucei – výreček plavý
 Otus capnodes – výreček anjouanský
 Otus collari – výreček sangiheský
 Otus elegans – výreček rjúkjúský
 Otus enganensis – výreček engganský
 Otus fuliginosus – výreček palawanský
 Otus gurneyi – výreček obří
 Otus hartlaubi – výreček Hartlaubův
 Otus icterorhynchus – výreček skořicový
 Otus insularis – výreček ostrovní
 Otus ireneae – výreček Irenin
 Otus lempiji – výreček sundský
 Otus lettia – výreček čínský
 Otus longicornis – výreček luzonský
 Otus madagascariensis – výreček madagaskarský
 Otus magicus – výreček molucký
 Otus manadensis – výreček celebeský
 Otus mantananensis – výreček jihofilipínský
 Otus mayottensis – výreček mayottský
 Otus megalotis – výreček filipínský
 Otus mentawi – výreček siporský
 Otus mindorensis – výreček mindorský
 Otus mirus – výreček mindanajský
 Otus moheliensis – výreček mohelijský
 Otus pauliani – výreček komorský
 Otus pembaensis – výreček pembský
 Otus rufescens – výreček červenavý
 Otus rutilus – výreček bělobradý
 Otus sagittatus – výreček běločelý
 Otus scops – výreček malý
 Otus semitorques – výreček japonský
 Otus senegalensis – výreček africký
 Otus siaoensis – výreček siauský
 Otus silvicola – výreček lesní
 Otus spilocephalus – výreček skvrnitý
 Otus sunia – výreček jihoasijský
 Otus umbra – výreček simeulský
 Ptilopsis Kaup, 1848
 Ptilopsis granti – výreček Grantův
 Ptilopsis leucotis – výreček bělolící
 Psiloscops Coues, 1899 – monotypický rod
 Psiloscops flammeolus – výreček plaménkový
 Pyrroglaux Yamashina, 1938 – monotypický rod
 Pyrroglaux podargina – výreček lelkovitý

Související články 
 sovka
 výřík